Аллсвенскан 1933/1934 () — 10-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 30 июля 1933 года и закончился 21 мая 1934 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1933/1934
Швеция
Спорт в Швеции в 1934 году
Футбол в Европе в 1934 году
Спорт в Швеции в 1933 году